Джамі́р Не́льсон (; 9 лютого 1982) — американський професійний баскетболіст. Виступає за клуб НБА «Орландо Меджик» під 14 номером. Позиція — захисник.

Кар'єра у НБА 
Нельсон був обраний на драфті 2004 під 20 загальним номером клубом «Денвер Наггетс». Джаміра обміняли у «Меджик» на право вибору на драфті наступного року. Спочатку Нельсон був гравцем запасу, оскільки його місце в стартовій п'ятірці займав Стів Френсіс. У другій половині сезону 2004-05 Нельсон почав отримувати більше ігрової практики, і виступами заявив про себе, як про претендента на місце в стартовій п'ятірці. За результатами дебютного сезону Нельсон потрапив у другу команду новачків НБА.

22 лютого 2006 Меджик продали Френсіса, це дало Нельсону можливість закріпитись у стартовій п'ятірці.

У сезоні 2008-09 Нельсон був обраний учасником гри всіх зірок НБА, але не зміг вийти на майданчик через травму.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 79 || 21 || 20.4 || .455 || .312 || .682 || 2.4 || 3.0 || 1.0 || .0 || 8.7
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 62 || 33 || 28.8 || .483 || .424 || .779 || 2.9 || 4.9 || 1.1 || .1 || 14.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 77 || 77 || 30.3 || .430 || .335 || .828 || 3.1 || 4.3 || .9 || .1 || 13.0
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 69 || 62 || 28.4 || .469 || .416 || .828 || 3.5 || 5.6 || .9 || .1 || 10.9
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 42 || 42 || 31.2 || .503 || .453 || .887 || 3.5 || 5.4 || 1.2 || .1 || 16.7
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 65 || 64 || 28.6 || .449 || .381 || .845 || 3.0 || 5.4 || .7 || .0 || 12.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 76 || 76 || 30.5 || .446 || .401 || .802 || 3.0 || 6.0 || 1.0 || .0 || 13.1
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 57 || 57 || 29.9 || .427 || .377 || .807 || 3.2 || 5.7 || .7 || .1 || 11.9
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 56 || 56 || 35.3 || .392 || .341 || .873 || 3.7 || 7.4 || 1.3 || .1 || 14.7
|-
| align="left" | 
| align="left" | Орландо Меджик
| 68 || 68 || 32.0 || .394 || .348 || .857 || 3.4 || 7.0 || .8 || .1 || 12.1
|-
| align="left" | 
| align="left" | Даллас Маверікс
| 23 || 23 || 25.4 || .374 || .369 || .875 || 2.7 || 4.1 || .7 || .1 || 7.3
|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 6 || 1 || 20.2 || .220 || .200 || .667 || 2.8 || 5.5 || 1.2 || .0 || 4.8
|-
| align="left" | 
| align="left" | Денвер Наггетс
| 34 || 5 || 20.6 || .450 || .354 || .579 || 1.9 || 3.7 || .7 || .1 || 9.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Денвер Наггетс
| 39 || 15 || 26.6 || .368 || .299 || .857 || 2.9 || 4.9 || .6 || .1 || 7.7
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 753 || 600 || 28.5 || .437 || .368 || .814 || 3.1 || 5.2 || .9 || .1 || 12.0

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2007
| align="left" | Орландо Меджик
| 4 || 4 || 32.3 || .420 || .357 || .909 || 3.0 || 3.3 || .8 || .0 || 14.3
|-
| align="left" | 2008
| align="left" | Орландо Меджик
| 10 || 10 || 33.3 || .504 || .488 || .757 || 4.1 || 4.7 || .3 || .2 || 16.2
|-
| align="left" | 2009
| align="left" | Орландо Меджик
| 5 || 0 || 18.0 || .348 || .167 || .500 || 1.4 || 2.8 || .2 || .0 || 3.8
|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Орландо Меджик
| 14 || 14 || 34.2 || .479 || .393 || .823 || 3.6 || 4.8 || 1.0 || .0 || 19.0
|-
| align="left" | 2011
| align="left" | Орландо Меджик
| 6 || 6 || 36.0 || .378 || .231 || .786 || 4.2 || 5.0 || 2.0 || .0 || 13.2
|-
| align="left" | 2012
| align="left" | Орландо Меджик
| 5 || 5 || 36.4 || .392 || .320 || .750 || 3.8 || 6.6 || .8 || .2 || 15.6
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 44 || 39 || 32.5 || .445 || .372 || .792 || 3.5 || 4.6 || .8 || .1 || 15.0

Особисте життя 
Джамір Нельсон одружився 5 липня 2008.

Посилання 
 Джамір Нельсон на NBA.com 

Баскетболісти «Орландо Меджик»
Афроамериканські баскетболісти
Розігруючі захисники
Уродженці Пенсільванії
Спортсмени з Делаверу
Спортсмени з Пенсільванії